Аверенка — посёлок в Краснощёковском районе Алтайского края. Входит в состав Суетского сельсовета.

География 
Расположен на реке Суетка, в 5,5 км к северо-востоку от села Суетка.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 %.

Примечания 

Населённые пункты Краснощёковского района